Kovács Ervin
 Kovács Ervin (1911–1972) csehszlovák válogatott magyar labdarúgó
 Kovács Ervin (1967) válogatott labdarúgó
 Kovács Ervin (1978) világbajnok paraúszó
Kováts Ervin
 Kováts Ervin (1927–2012) svájci magyar kémikus, vegyészmérnök